Ямска́я слобода — название пригородных слобод многих городов России, в старину заселённых ямщиками, обязанными некогда «гонять» почту.

Топонимика 
Местами потомки ямщиков занимались извозным промыслом до конца XIX — начала XX веков. К этому времени большинство ямских слобод слились с городами и совершенно утратили свой характер. От многих из них осталось одно название, как, например, Ямские улицы (например, в Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде и так далее), Ямские слободы в городах Москве, Твери, Ярославле, Курске, Торжке, Зарайске, Козлове (ныне Мичуринск), Шацке и многих других. Память об этом занятии сохранилась также в топонимах с основой «ям»: Ям, Ямщина, Ям-Ижора, Гаврилов-Ям, Ямки и тому подобные.

В Москве 

Обособленные поселения ямщиков — ямские слободы — существовали в XVI—XVII веках в Москве, которая была главнейшим центром ямской гоньбы Российского государства. В период наивысшего расцвета ямской службы на окраинах Москвы, по важнейшим направлениям, существовало пять ямских слобод. Впоследствии это нашло отражение в топонимике старой Москвы: Тверская, Переяславская и Дорогомиловская Ямские слободы, Тверские-Ямские улицы (1-я — 4-я), Николоямская улица, улицы Ямского поля и др.

См. также

Примечания

Литература 

 Белобров В. О ямщиках и ямах… 
 Большой филателистический словарь / Под общ. ред. Н. И. Владинца и В. А. Якобса. — : Радио и связь, 1988. — 320 с. — ISBN 5-256-00175-2.
 Имена московских улиц: Топонимический словарь  // Р. А. Агеева, Г. П. Бондарук, Е. М. Поспелов, Т. П. Соколова, А. Л. Шилов. — : ОГИ, 2007. — 608 с. — (Сер. Московская библиотека). — ISBN 5-94282-432-0. 
 Карнович Е. П. Русские почты в XVII и начале XVII столетия // Исторический вестник. — 1884. — Т. XV. — С. 615—625.
 Кудряшов К. Ямская гоньба // АиФ Москва. — 2006. — № 23 (673). — 7 июня.
 Ямщики  // Москва. Энциклопедический справочник. — : Большая Рос. энцикл., 1992. 

Ямская гоньба